Химба II има више значења:

 Химба II (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Химба II (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику